McMurtrie ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony McMurtrie, neuseeländischer Squashspieler
 Charles McMurtrie (1878–1951), australischer Rugbyspieler